Старата столица може да се отнася за:
 Старата столица, роман на Ясунари Кавабата
 Старата столица (филм, 1963), филм на Нобору Накамура
 Старата столица (филм, 1980), филм на Кон Ичикава
 Прозвище на градове
 Велико Търново в България
 Киото в Япония